Chris Womersley ist der Name folgender Personen:

* Chris Womersley (Skirennläufer) (Christopher Peter Womersley; * 1949), neuseeländischer Skirennläufer 
 Chris Womersley (Schriftsteller) (* 1968), australischer Schriftsteller und Journalist